The End of All Things to Come — другий студійний альбом американського ню-метал гурту Mudvayne, який був випущений 19 листопада 2002 року.

Список композицій

Учасники запису 

 Чад Ґрей — вокал
 Ґреґ Тріббетт — гітара, бек-вокал
 Раян Мартіні — бас-гітара, бек-вокал
 Метью МакДоноу — ударні

Примітки